Zinaida Anatoljevna Szlavina,  (Petergof, 1940. április 6. – Moszkva, 2019. szeptember 3.) szovjet-orosz színésznő.

Filmjei 
 Дорога к морю (1965)
 Происшествие, которого никто не заметил (1967)
 Сергей Лазо (1968)
 Софья Перовская (1968)
 Aprum er mi mard (1968)
  Új lány a csapatban (Новенькая) (1969)
 О друзьях-товарищах (1970, tv-film)
 Салют, Мария! (1971)
 Егор Булычов и другие (1972)
 Вашингтонский корреспондент (1973)
 A negyedik (Четвёртый) (1973)
 Фредерик Моро (1973, tv-film)
 Товарищ генерал (1974)
 Каждый вечер после работы (1974)
 Иван да Марья (1975)
 Мартин Иден (1976, tv-film)
 Нос (1977, tv-film)
 Семейные обстоятельства (1977)
 Полоска нескошенных диких цветов (1980)
 Yot sarits ayn koghm (1980)
 Детский мир (1982)
 Найди на счастье подкову (1983)
 Иван Павлов. Поиски истины (1985)

Jegyzetek

 

 

1940-ben született személyek
2019-ben elhunyt személyek
Szovjet színészek
Orosz színészek
Orosz nők